Спе́шнев — русская фамилия; имеет женскую форму Спешнева.

 Спешневы — дворянский род.

Спешнев 
 Спешнев, Алексей Владимирович (1911—1994) — советский кинорежиссёр и сценарист игровых фильмов.
 Спешнев, Георгий Валерианович (1912—1987) — писатель-авангардист, продолжатель русского авангардного искусства, русского футуризма, экспериментатор в области словотворчества и «зауми».
 Спешнев, Дмитрий Григорьевич (1741—?) — кавалер ордена святого Георгия 4 класса.

Спешнева 
 Спешнева, Алина Алексеевна (1940—1984) — советская театральная художник-постановщик.

См. также 
 Спешнево
 Спешнево-Ивановское